UTY steht für:
 Alliance Airlines, australische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Uzbekiston Temir Yullari (Usbekische Eisenbahnen), als Kode für das Eigentumsmerkmal

UTY